

Architettura 
 Palazzo Zuccari – Firenze
 Palazzetto Zuccari – Roma

Persone 
Zuccari (talvolta scritto anche "Zuccaro" o "Zucchero") – famiglia di pittori attivi tra il XVI e il XVII secolo:
Ottaviano Zuccari, padre di Taddeo e Federico
Taddeo Zuccari (1529-1566)
Federico Zuccari (1542 o 1543-1609)
Federico Zuccari o Federigo (1784-1817) – astronomo e direttore della specola di Napoli
Anna Zuccari Radius – scrittrice italiana nota come Nerea
 Luigi Zuccari, generale e politico italiano
 Fermo Zuccari, architetto italiano

Pagine correlate 
 Zucchi
 Zuccaro